Het seizoen 2006/2007 van AGOVV Apeldoorn was het vierde jaar in het Nederlandse betaald voetbal voor de club uit Apeldoorn. De club kwam uit in de Eerste divisie en nam deel aan het toernooi om de KNVB beker. 

Trainer-coach Rini Coolen, de opvolger van de naar FC Volendam vertrokken Stanley Menzo, nam op 21 februari 2007 ontslag, vlak na de thuisnederlaag tegen FC Zwolle (1-2), en werd opgevolgd door zijn assistent Roberto Klomp. Onder diens leiding werd slechts één duel gewonnen en eindigde AGOVV op de twintigste en laatste plaats in de eindrangschikking. 

In het bekertoernooi verloor de club in de tweede ronde van eredivisionist en latere kwartfinalist FC Utrecht: 3-1. Voor de thuisclub scoorden Marc-Antoine Fortuné, Tom Caluwé en Francis Dickoh. Sherjill Mac-Donald redde in de 58ste minuut de eer voor AGOVV. 

Topscorer van het seizoen werd aanvaller Ruud ter Heide met 17 treffers in 37 competitieduels.

Eerste divisie

Eindstand

KNVB-beker

Statistieken

Zie ook 
 Lijst van spelers van AGOVV Apeldoorn

Voetnoten

 2006/07
AGOVV Apeldoorn